El término Sage puede hacer referencia a:

Acrónimos
 SAGE Semi Automatic Ground Environment, un sistema de radares usado por defensa aérea de EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial.
 SAGE Serial Analysis of Gene Expression o Análisis en Serie de la Expresión Génica, una técnica de biología molecular para conocer y cuantificar la expresión génica en una célula.
SuperSAGE, una técnica de biología molecular derivada de la anterior.
 SAGE, System for Algebra and Geometry Experimentation, nombre anterior de un software matemático y en concreto a un sistema algebraico computacional conocido actualmente como SageMath.

Personas
Sage Stallone, un actor, director, productor y guionista estadounidense.
Angie Sage, escritora de literatura infantil y juvenil londinense.
Adriana Sage, una actriz porno mexicana.
Halston Sage (Halston Jean Schrage), una actriz estadounidense.
Kay Sage, una artista y poeta surrealista estadounidense.
Sinn Sage, nombre artístico de Rachel Henry, una actriz porno estadounidense.
Georges-Louis Le Sage, un físico suizo.
Isaac Despuech Sage, un escritor francés.

En la ficción
Sage, una superheroína perteneciente al Universo Marvel.
Genis Sage, un personaje ficticio del videojuego Tales of Symphonia.

Lugares
Municipio de Sage (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Izard.
Municipio de Sage (condado de Gladwin, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Gladwin.

Otros
Grupo Sage, una empresa de software de la empresa multinacional con sede en Newcastle upon Tyne.
Sage Ja!, primer maxidisco compacto del grupo alemán de gothic rock Unheilig. 
Sage Derby, un queso suave, semicurado, con manchas verdes y sabor a salvia.
SAGE Publishing, una editorial norteamericana